Ду́ма Чуко́тского автоно́много о́круга — постоянно действующий высший законодательный (представительный) орган Чукотского автономного округа. Срок полномочий депутатов одного созыва — 5 лет. На основании части 1 ст. 104 Конституции Российской Федерации, обладает правом законодательной инициативы.

История 

15 декабря 1990 года Закон РСФСР «Об изменениях и дополнениях Конституции (основного Закона) РСФСР» в статье 83 установил, что «Автономный округ находится в составе РСФСР и может входить в край или область», что определяло закрепление права автономного округа на выход из состава края (области) и на непосредственное вхождение в состав Российской Федерации, это отражено в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации по делу о проверке конституционности Закона Российской Федерации от 17 июня 1992 года «О непосредственном вхождении Чукотского автономного округа в состав Российской Федерации».

После подписания Федеративного договора в 1992 году и принятием 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации автономные округа провозглашены полноправными субъектами федеративных отношений и получили нормативную базу для организации взаимодействия с центром на основе разграничения предметов ведения и полномочий.

Постановление «О выборах в представительный орган государственной власти Чукотского автономного округа в 1994 году» от 11 января 1994 года определяло название нового представительного органа — Дума Чукотского автономного округа — и предусматривало сначала 2 палаты: Верхняя — палата территории (9 депутатов), и Нижняя — палата представителей (6 депутатов). Выборы назначены на 10 апреля 1994 года, срок полномочий депутатов предусмотрен на два года. Было разработано Положение «О выборах в представительный орган государственной власти Чукотского автономного округа», а также Положение «Об организации и деятельности представительного органа округа — Думы Чукотского автономного округа».

Общие положения 
1-й созыв. После выборов 10 апреля 1994 года избрано 13 депутатов — 7 по одномандатным избирательным округам и 6 по трёхмандатному избирательному округу на период полномочий с 1994 по 1996 годы, председателем избран С. А. Поводырь. Срок полномочий составлял 2 года, но из-за совмещения выборов депутатов с выборами Губернатора округа, срок полномочий Думы первого созыва увеличен до 19 января 1997 года.

2-й созыв. На выборах 22 декабря 1996 года избрано 13 депутатов на 13 депутатских мест, I сессия состоялась 19 января 1997 года, председателем большинством голосов (8 из 12) избран Назаренко В. Н., Первым заместителем — В. В. Рудченко.

3-й созыв. Дума Чукотского автономного округа III созыва избрана в 2001 году со сроком полномочий до декабря 2005 года, Председатель — Назаренко В. Н.

4-й созыв. Выборы депутатов Думы Чукотского автономного округа IV созыва назначены на 25 декабря 2005 года. Председатель — В. Н. Назаренко до 2008 года, с 2008 по 2011 годы — Р. А. Абрамович.

5-й созыв Думы избран 13 марта 2011 года, полномочия заканчиваются в марте 2016 года, дата выборов следующего созыва определена на 
18 сентября 2016, 16 марта 2014 года проведены дополнительные выборы в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов. Председатель V созыва Р. А. Абрамович, с июля 2013 года — А. Д. Даллакян, с июня 2015 года — В. В. Рудченко.

Дума Чукотского автономного округа однопалатная, как все законодательные органы автономных округов, и состоит из 15 депутатов (ранее 12), количество которых устанавливается Уставом автономного округа (ст. 28). Депутаты избираются населением тайным голосованием по смешанной избирательной системе, включающей мажоритарную относительного большинства и пропорциональную; избран может быть любой гражданин РФ с избирательными правами, достигший ко дню выборов 21 года, проживающий на территории автономного округа и имеющий избирательные права в этом округе (ст. 29 Устава). 6 депутатов избираются по одномандатным округам, 9 — по единому избирательному округу. Структура Думы устанавливается уставом автономного округа (ст. 11).

6-й созыв. Избран VI состав в Единый день голосования 18 сентября 2016 года в количестве 15 депутатов, председатель А. И. Маслов.

Председатель 
 Маслов, Александр Иванович (c 2016 года)
 Рудченко Валентина Васильевна (2015—2016)
 Даллакян Арамаис Джаганович (2013—2015)
 Абрамович, Роман Аркадьевич (2008—2013)
 Назаренко, Василий Николаевич (1997—2008)
 Поводырь, Сергей Александрович (1994—1997)

Депутаты

Представитель от законодательного органа региона в Совете Федерации 
Отке Анна Ивановна — Член комитета Совета Федерации по международным делам (полномочия признаны 25 сентября 2013 года — истекают в сентябре 2023 года)

Жукова Анастасия Геннадьевна — Член Комитета Совета Федерации по социальной политике (полномочия признаны 1 октября 2021 года — истекают в сентябре 2026 года)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Думы Чукотского автономного округа

Чукотский автономный округ
Чукотский автономный округ